PTA steht für:
 Pädagogisch-Theologische Arbeitsstelle, siehe Religionspädagogisches Institut
 Pakistan Telecommunication Authority
 isolierte Pankreastransplantation, engl. pancreas transplant alone
 , siehe Elternvertretung
 Perkutane transluminale Angioplastie, eine Technik zur Behandlung von Gefäßverengungen in der Medizin
 Petrogradskoje telegrafnoje agentstwo, den Namen der Sankt Petersburger Telegraphenagentur (von 1915 bis 1918)
 Pfadfinder Trotz Allem, eine Arbeitsform der Pfadfinderbewegung für behinderte Menschen
 Pharmazeutisch-technischer Assistent, einen Ausbildungsberuf für Assistenten in Apotheken und der Pharma-Industrie
 , englisch für Wolframatophosphorsäure
 Physikalisch-Technische Anstalt, den Namen der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt um 1949/1950
 Physikalisch-technischer Assistent, einen Ausbildungsberuf
 Plasma-Pulver-Auftragschweißen (), ein thermisches Beschichtungsverfahren zur Oberflächenbehandlung
 Plasma Thromboplastin Antecedent, einen Gerinnungsfaktor
 Playing the Angel, das elfte Studioalbum von Depeche Mode
 Post und Telekom Austria, ehemals österreichische Post- und Telegraphenverwaltung
 posttraumatische Amnesie, eine Form der Gedächtnisstörung
 , eine Wirtschaftsförderungsvereinigung, sie war der Vorgänger der Organisation Gemeinsamer Markt für das Östliche und Südliche Afrika (COMESA)
 Prepaid Ticket Advice, Hinterlegung
 Prozesstechnischer Assistent, eine Berufsbezeichnung für Assistenten in der Prozesstechnik der Industriellen (Halbleiter) Fertigung
 Terephthalsäure (PTA), zusammen mit Ethylenglycol (MEG) ein Grundstoff für die großindustrielle Polyesterherstellung
 Port Alsworth Airport (IATA-Code), Flughafen von Port Alsworth (Alaska), Lake and Peninsula Borough, Alaska

pta steht für:
 Peseta, ehemalige spanische Währungseinheit
 Pai Tavytera (Sprache) (ISO-639-3-Code), Tupí-Guaraní-Sprache der Pai Tavytera in Paraguay

pTa steht für:
 eine Klassifizierungsstufe von malignen Tumoren, siehe TNM-Klassifikation

Siehe auch:
 Ptah
 PTAheute

Abkürzung